Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди мужчин 2010 — 7-я  мужская квалификация для участия в чемпионате Европы, в квалификации  приняли участие 12 европейских команд. Квалификация проходила с 30 апреля по 2 мая.

Турнир 
Шесть команды присоединились с ЧЕ 2008:

Квалификация

Квалификационный турнир

Группа А 
Матчи группы проходили в городе  Истанбул,(Турция)

Группа В 
Матчи группы проходили в городе  Афины,(Греция)

Группа С 
Матчи группы проходили в городе  Орадя,(Румыния)

См. также 
 Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди женщин 2010

Ссылки 
 Квалификация на сайте todor66.com  

2010
2010 год в водном поло